Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 1998 fand vom 15. bis 21. Juni 1998 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt.

Medaillengewinner

Resultate

Halbfinale

Finale

Weblinks
https://www.worldbadminton.com/shuttlenws/19980622a.htm

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 1998
Badminton 1998
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur